Slash kan være:

 skråstreg som på engelsk hedder "slash"( / )
 Der findes også varianten omvendt skråstreg som på engelsk hedder "backslash"( \ )
 Saul Hudson – tidligere guitarist i Guns N Roses
 Slash (genre) – en type fanfiktion